Nicaragua
San Jorge, település Rivas megyében

 Spanyolország
San Jorge, község Valencia autonóm közösségben

 Uruguay
San Jorge, település Durazno megyében